Europamästerskapet i landhockey för damer 2005 var den sjunde upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Dublin på Irland och vanns av Nederländerna. Till denna säsongen gjordes turneringen om att innefatta åtta lag istället för tidigare tolv. Mästerskapet delades även upp i divisioner där de två sämst placerades flyttades ner.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Frankrike och Skottland flyttades ner och ersattes av Azerbajdzjan och Italien till EM 2007.

Källor
Todor66.com. Arkiverad 15 december 2017.

2005
Sportevenemang i Dublin
2005 i Irland
Sportåret 2005
Landhockey i Irland
Internationella sportevenemang i Irland
Dublin under 2000-talet